Мим:

 Мим
 Мим, Крис (род. 1979) — бывший американский баскетболист, игрок НБА.
 МИМ — мембранным исполнительным механизмом.
 Мим — гном в «Сильмариллионе» Толкина.

Буква 
 Мим — 24-я буква арабского алфавита.
 Мим — 13-я буква сирийского алфавита.

См. также 
 МИМ-2